Northwest Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough, część jeziora Lower Gaspereaux Lake;
 Northwest Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough, część rzeki St. Marys River;
 Northwest Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, część zatoki Halifax Harbour;
 Northwest Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, część zatoki Sheet Harbour;
 Northwest Arm – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Kings i Annapoolis.